Стивен Батлер Ликок () (30 декабря 1869, Суэнмор, Хэмпшир, Великобритания — 28 марта 1944, Торонто) — канадский писатель и экономист. Имел учёную степень доктора философии.

Биография 
Родился в Англии. Переехал с семьей в провинцию Онтарио (Канада) в 1876 в возрасте шести лет. Воспитывался матерью, так как отец был алкоголиком и вскоре ушёл из семьи. Посещал частную школу в Торонто, где был лучшим учеником. Был школьным учителем, пытаясь заработать деньги на жизнь и обучение.
Окончил колледж Верхней Канады и Торонтский университет (1891), получил степень доктора экономики и политических наук в Чикагском университете (1903).

Академическая карьера 
Разочаровавшись в учительстве, он начал посещать занятия в Чикагском университете, где в 1903 году получил докторские степени по дисциплинам политологии и политэкономии. С 1901 преподавал в Макгильском университете (Монреаль), в 1908—1936 возглавлял там же факультет экономики и политических наук. Автор работ по политической экономии, по истории Канады и Англии. В частности, им созданы исторический очерк «Монреаль: морской порт и город» (Montreal: Seaport and City, 1942), монография по политологии «Наша Британская империя» (Our British Empire, 1940), биография Ч. Диккенса (1933), труды по экономике, географии, образованию и литературной критике.

Литературная деятельность 

Ликок широко известен абсурдистскими, юмористическими и сатирическими произведениями. Первый писательский опыт — студенческая газета. Ликок писал короткие рассказы для поддержки своего финансового состояния, однако рассказы вскоре принесли ему много больше того, чего он ожидал. В период 1915 по 1925 годы он был одним из самых популярных англоязычных писателей. Его талант часто сравнивают с Марком Твеном и Джеромом К. Джеромом.

В своих коротких рассказах писатель изображал нравы канадских провинциальных городков, предрассудки и условности буржуазной морали, рассказывал о системе выборов в США, английском парламентаризме в юмористическом свете. Тематика прозы Ликока многообразна, наиболее известны его юмористические рассказы. В числе лучших — первый сборник, Литературные кляксы (Literary Lapses, 1910). Опубликовал полухудожественные, полукритические эссе «Юмор, как я его понимаю» (1916), «Юмор, его теория и техника» (1935), «Юмор и человечество» (1937), «Как писать» (1944). Другие примечательные образцы жанра — «Чепуховые романы» (Nonsense Novels, 1911), «Смешливые этюды маленького городка» (Sunshine Sketches of a Little Town, 1912), «Путешествия с праздным богачом по сельским местам» (Arcadian Adventures with the Idle Rich, 1914) и «Мой чудный дядюшка» (My Remarkable Uncle, 1942).

Всего Ликок издал 61 книгу. В 1946 в Канаде учреждена премия имени Ликока за лучшее юмористическое произведение (лауреаты отмечаются медалью им. Ликока). Произведения Ликока переведены на болгарский, венгерский, грузинский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский, сербско-хорватский, словацкий, французский, чешский, японский и русский языки.

Библиография

Художественные произведения 
 Literary Lapses (1910)
 Nonsense Novels (1911)
 Sunshine Sketches of a Little Town (1912)
 Behind the Beyond (1913)
 Arcadian Adventures with the Idle Rich (1914)
 Moonbeams from the Larger Lunacy (1915)
 Essays and Literary Sudies (1916)
 Further Foolishness (1916)
 Frenzied Fiction (1918)
 The Hohenzollerns in America (1919)
 Winsome Winnie (1920)
 My Discovery of England (1922)
 College Days (1923)
 Over the Footlights (1923)
 The Garden of Folly (1924)
 Winnowed Wisdom (1926)
 Short Circuits (1928)
 The Iron Man and the Tin Woman (1929)
 The Dry Pickwick (1932)
 Afternoons in Utopia (1932)
 Hellements of Hickonomics in Hiccoughs of Verse Done in Our Social Planning Mill (1936)
 Funny Pieces (1936)
 Model Memoirs (1938)
 Too Much College (1939)
 My Remarkeable Uncle (1942)
 Happy Stories (1943)
 How to Write (1943)
 Last Leaves (1945)

Биографии 
 Mark Twain (1932)
 Charles Dickens: His Life and Work (1933)

Автобиография 
 The Boy I Left Behind Me (1946)

Другие произведения 
 Elements of Political Science (1906)
 Baldwin, Lafontaine, Hincks: Responsible Government (1907)
 Practical Political Economy (1910)
 Adventurers of the Far North (1914)
 The Dawn of Canadian History (1914)
 The Mariner of St. Malo (1914)
 The Unsolved Riddle of Social Injustice (1920)
 Mackenzie, Baldwin, Lafontaine, Hincks (1926)
 Economic Prosperity in the British Empire (1930)
 The Economic Prosperity of the British Empire (1931)
 Humour: Its Theory and Technique, with Examples and Samples (1935)
 The Greatest Pages of American Humor (1936)
 Here Are My Lectures (1937)
 Humour and Humanity (1937)
 My Discovery of the West (1937)
 Our British Empire (1940)
 Canada: The Foundations of Its Future (1941)
 Our Heritage of Liberty (1942)
 Montreal: Seaport and City (1942)
 Canada and the Sea (1944)
 While There Is Time (1945)

Примечания

Ссылки 
 Stephen Leacock в Викицитатнике
 Stephen Leacock в Викитеке
 Stephen Leacock Historic Museum Музей Стивена Ликока в Канаде

Писатели Канады
Почётные доктора Университета Куинс в Кингстоне
Награждённые медалью Лорна Пирса
Президенты Канадской политологической ассоциации